The Penitent – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Penitent – film del 1988 diretto da Cliff Osmond